Кабинков лифт „Симеоново – Алеко“ е въжена линия с шестместни кабинки, свързваща квартал Симеоново на София с хижа „Алеко“ на Витоша.

Изградена е за провеждането на Лятната универсиада от 1983 г. Официално е открита на 4 април 1983 г. Оборудването е произведено от австрийската фирма „Допелмайер“.

Характеристики 
 Денивелация: 1077 метра
 Дължина: 6270 метра
 Капацитет: 1500 души на час
 Станции: 4 (2 крайни, 2 междинни)

Станции 
Началната станция, намираща се на 727 m надморска височина, е разположена между столичния квартал Симеоново и Околовръстния път. До нея се стига с автобус №122 (от метростанция „Витоша“) и електобус №123 (от метростанция „Г. М. Димитров“ и автостанция „Гео Милев“).

В първата междинна станция, намираща се на 1377 m надморска височина, завършва първата отсечка на въжената линия. Там кабинките се поемат автоматично от друго въже, без да се налага пътниците да слизат и да се прехвърлят.

През втората междинна станция, намираща се на 1520 m надморска височина, минават и спират само кабинките, отиващи нагоре. През зимата се ползва предимно от скиори, които се прехвърлят на 3-седалковата въжена линия „Лалето-1“, обслужваща пистата „Витошко лале-1“.

Броят стълбове на лифта са 60 на брой.

Горната лифтова станция е на равнището на хижа „Алеко“ и се намира на 1810 м над м.р.
 Имена на станциите
 кв. Симеоново
 междинна станция
 междинна станция
 Витошко Лале 1, хижа Алеко

Галерия 

Симеоново
Сгради и съоръжения в София
Обществен транспорт в София
Район Витоша